El Gran Premio de Argentina de 2014 (oficialmente Gran Premio Red Bull de la República Argentina) fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 25 al 27 de abril de 2014 en el Autódromo Termas de Río Hondo, situado en la ciudad de Termas de Río Hondo de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Xavier Siméon y Luis Salom. La carrera de Moto3 fue ganada por Romano Fenati, Álex Márquez fue segundo y Jack Miller tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Argentina de Motociclismo
Argentina
Deporte en Argentina en 2014